Križman ist der Familienname folgender Personen:
 Alojz Križman (* 1940), slowenischer Metallurg, Hochschulrektor und Politiker
 Breda Križman (* um 1945), slowenische Badmintonspielerin
 Lučka Križman (* um 1952), slowenische Badmintonspielerin
 Mate Križman (* 1934), kroatischer Altphilologe
 Sandi Križman (* 1989), kroatischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Krizman